Joan Baptista Roca i Bisbal (Barcelona, segle XIX), pedagog musical català
 Joan Baptista Roca i Caball (Barcelona 1898 - 1976), polític català
 Joan Baptista Roca i Oller, dirigent esportiu, president de la Federació Catalana d'Atletisme entre l'1 de maig de 1932 i el 30 de setembre de 1932
 Joan Baptista Roca Mora (Palma, s. XVIII - 1803), jurista mallorquí.